Князь Семён (Симеон) Васильевич Прозоровский (ок. 1586 — 1660) — русский военный и государственный деятель, рында, стольник, воевода, окольничий и боярин в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. 

Из княжеского рода рода Прозоровские. Старший сын князя Василия Александровича Прозоровского и княжны Аграфены Ивановны Шуйской, родной сестры царя Василия Шуйского. 

Братья — князья Иван и Матвей Прозоровские.

Биография 
В 1607 году, рында с государевым сайдаком, во время похода его родного дяди царя Василия Шуйского на Тулу и Алексин, где он назван стольником у "Царского конья". В день свадьбы царя Василия Шуйского с княжной Марией Петровной Буйносовой-Ростовской 17 января 1608 года, был десятым в свадебном поезде и «наряжал вина» при государевом столе в Грановитой палате. В этом же году, в мае участвовал при представлении Государю польских послов, рында с государевым копьём в походе на Ходынку против Тушинского лагеря.

В 1609 году послан первым воеводою отряда на помощь Коломне против бунтовщиков, разбил отряд пана Хмелёвского, укрепил город, в бою под городом разбил на голову отряды бунтовщиков, а многих пленил. В этом же году рында при представлению Государю Сендомирского, а после отправлен Государём из Москвы в Нижний Новгород к боярину Шереметьеву с милостивым словом за покорение многих городов и повелением спешно идти с войском к Москве.

После низложения Шуйского в 1610 году,  воевал в окрестностях Ростова и Романова-Борисоглебска до присоединения к ополчению князя Пожарского. В 1611 году показан в стольниках, и послан воеводою в войска князя Черкасского против гетмана Я.К. Хоткевича. В 1612 году упоминается в войсках князя Пожарского, участвовал в освобождении столицы. Взял приступом Китай-город и принудил неприятеля уйти в московский Кремль.

Подписался двадцать девятым на грамоте об избрании на царство Михаила Романова. В 1613 году отправлен из Ярославля первым воеводой в Тихвин, во главе немногочисленного гарнизона успешно оборонял город от шведов до прибытия дополнительного русского войска. За оборону города награждён позолоченным кубком и собольей шубой. 

Весной 1613 года отряды русского ополчения под командованием князя Симеона Прозоровского и Леонтия Вельяминова в 50 верстах от Боровичей, около села Устрека, на истоке реки Уверь из озера Коробожа, разбили шведов. «Бысть сеча зла и побежа проклятые немцы…. и мнози от них побиении быже».

Позже, Прозоровский служил воеводой в других городах, В 1614  местничал с князем Куракиным по поводу назначения в рынды, с этого же года исполнял почётные должности на приёмах иноземных послов, занимался укреплением обороны на границах, обменом пленными. В 1616 году первый воевода в Москве у Покровских ворот, а после послан вторым воеводою помощных войск к другим воеводам под Смоленск. В этом году имел поместный оклад 1200 четвертей и 170 рублей. В 1617 году разбил под Дорогобужем польско-литовскую армию, после послан из Дорогобужа в Словожу, а после велено ему помогать смоленскому острогу вторым воеводою. В этом же году исполнял должность рынды при представлении Государю английского и датского послов. В 1617 году начинает активно местничать, что ему, как активному тушинцу и побратиму гетмана Я.П. Сапеги, видимо стоило немало трудов отстаивать свой и так понизившийся статус. В двух случаях он проигрывает — С.И. Меньшому-Волынскому и Г.И. Бархатову-Кокореву, а в двух выигрывает — у князя Г.В. Тюфякина и Б.М. Нагого.  В январе 1618 года рында при представлении персидского посла, а после послан вторым воеводою за Москву-реку в связи в литовскою угрозою. В 1619 году второй воевода Большого полка в Рязани, а после первый осадный воевода в Москве за Яузой. В 1620-1622 годах воевода в Астрахани. В 1625 году воевода в Вязьме. В 1627-1629 годах московский дворянин. В 1627 году его оклад достигает почти максимума для его чина — 210 рублей. В 1627-1629 годах первый воевода в Путивле. В марте 1630 года пожалован в окольничие, с окладом сначала 300 рублей, а в 1636 году 350 рублей. В этом же году, в июле обедал у Государя по поводу рождения дочери царевны Анны Михайловны, в августе с Государём обедал у патриарха. В 1631 году участвовал в походе с князем Черкасским, откуда послан в Калугу разбирать дворян, а в мае обедал у Государя в честь именин Государыни, откуда послан на размен с крымцами. В феврале 1632 года представлял в Грановитой палате турецкого посла и привезённые им дары, выполнял данные функции в течение года. В этом же году в апреле отправлен первым воеводою в Ржев, где велено собирать ратных людей и идти с ними к Смоленску воеводою Передового полка.

В ноябре 1633 года приступом взял у поляков город Белую, за что пожалован золотым. За неудачи во время Смоленской войны в 1632—1633 годах обвинён в измене, но его спасло заступничество царицы Евдокии, а также свидетельства ратников о его мужестве под Смоленском. Смертный приговор был заменён ссылкой в Нижний Новгород, однако уже через месяц Прозоровский был возвращён в Москву для ратной и посольской службы. 

В 1634 году воевода в войсках под Смоленском, где разбил литовцев. В марте 1635 года в Вербное воскресенье обедал с патриархом в его столовой келье, в этом же месяце обедал с Государём, в апреле представлял персидского посла в Золотой палате, а в мае обедал с Государём и послов в Грановитой палате. В этом же году, в июле встречал вторым привезённый из Польши гроб царя Василия Шуйского. В 1636 году неоднократно представлял послов и посланников, обедал у Государя и патриарха. В сентябре 1637 года ехал перед Государём для установки станов, во время государева богомолья в Троице-Сергиев монастырь, в ноябре при богомолье государя в Николо-Угрешский монастырь и село Рубцово.

В 1638 году первый воевода в Москве за Яузой в связи с крымской и нагайской угрозою, потом послан Разрядным приказом воеводой на венёвский отрезок Засечной черты, который сумел значительно укрепить. В 1639 году первый судья в Московском Судном приказе . В 1640 году вновь отправлен Государём для установки станов во время его богомолья в Троице-Сергиев монастырь. В 1640-1641 годах воевода в Короче. В 1642—1643 и 1647—1649 годах первый судья в Ямском приказе. 

В июле 1645 года приводил вторым к присяге бояр, окольничих, стольников и другие чины в верности новому царю Алексею Михайловичу. В 1646 году первый воевода в Мценске в связи с турецкой угрозою, а после велено ему идти с войском под Курск против крымцев. В августе 1646 года пожалован в бояре. В сентябре 1647 года оставлен вторым ведать Москву на время царской охоты на медведя. В январе 1648 года, во время бракосочетания царя Алексея Михайловича с Марфой Ильиничной Милославской сидел вторым за столом с государевой стороны.

В июле 1648 года определён вторым для подготовки Соборного уложения. В 1649-1651 годах послан первым воеводою в Путивль по сообщениям о походе крымцев на поляков. В мае 1654 года послан вторым воеводою Большого полка в Вязьму перед государевым походом. В ноябре 1658 года обедал с Государём, где за прежние службы пожалован шубою, серебряным кубком и придачей к окладу. 

Умер в 1660 году. Перед смертью принял схиму под именем Сергий. Похоронен в северо-западном углу паперти Успенского собора Тихвинского Богородицкого монастыря Тихвинского уезда Новгородской губернии.

Семья 
Женат на Марии Семёновне Пронской, дочери боярина Семёна Даниловича Пронского. Княгиня Прозоровская присутствовала на первой свадьбе царя Алексея Михайловича в 1648 году и сидела со стороны царицы.                                          В браке имели двух дочерей и пятерых сыновей:

 Иван Семёнович (ок. 1618 — 22.06.1670) — военачальник, боярин. Погиб при обороне Астрахани от Степана Разина.
 Пётр Семёнович Большой (ок. 1621 — 1669) — стольник с 1637 года. В 1662 году с Иваном Афанасьевичем Желябужским направлен в Англию к Карлу Английскому. В 1665 году воевода в Смоленске.
 Евдокия Семёновна (ок. 1628 — ок. 1684) — замужем за князем Яковом Куденетовичем Черкасским (ок. 1600 — 1666).
 Михаил Семёнович (ок. 1632 — 22.06.1670) — в 1663 году во Владимирском Судном приказе. С 1667 года вместе с братом Иваном и князем Семёном Ивановичем Львовым воевода в Астрахани. Погиб вместе с братом при обороне Астрахани от Степана Разина.
 Домна Семёновна (ок. 1634 — после 1682) — в первом браке за боярином Михаилом Ивановичем Морозовым, а во втором — за окольничим Иваном Севастьяновичем Хитрово.
 Пётр Семёнович Меньшой (ок. 1637 — 01.01.1691) — стал продолжателем рода, получил чин боярина, воеводы, занимался дипломатией. Воевода в Тереке в 1668—1673, в Вятке в 1677, в Киеве в 1682—1683, в Тобольске в 1684—1686, в Новгороде в 1688—1690 годы.
 Александр Семёнович (ок. 1642 — 25.01.1668) — умер молодым, был женат на княжне Анне Семёновне Щербатовой, вышедшей в 1670 году за князя Андрея Ивановича Хованского, казнённого 17-го сентября 1682 года. Потомства не имели.

Примечания

Литература 
 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Прозоровский Семён Васильевич. стр. 209-212.
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. К. Вингебера. 1854 г. Ч.I. Прозоровский Семён Васильевич. стр. 190-191.

Воеводы
Семён Васильевич
Персоналии:Смутное время
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (русские)
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Участники Русско-польской войны 1632—1634 годов (русские)
Воеводы Путивля
Воеводы Вязьмы
Воеводы Мценска
Полковые воеводы
Воеводы Венёва
Воеводы Астрахани
Бояре
Участники Русско-шведской войны 1610—1617